Biograd kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Biograd (samhälle), Republika Srpska,

Kroatien 

 Biograd na Moru, ort, Zadars län, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar